Tatter ist der Familienname folgender Personen:

 William Heinrich Adolf Tatter (1823–1897), hannoveranischer Oberhofgärtner

Außerdem:
 in süddeutschen Mundarten Bezeichnung für Tataren
 historischer Name für Echten Buchweizen (von polnisch tatarka)
Siehe auch:
 Thater